Гидрид бария — бесцветное кристаллическое вещество, соединение бария и водорода. При нагревании плавится и разлагается. Сильный восстановитель; реагирует с кислотами. Окисляется на воздухе. Гидрид бария разлагает воду и взаимодействует с азотом, соляной кислотой и аммиаком. Применяется в качестве катализатора реакций гидрогенизации. ПДК: 0,5 г/м³.

Получение:

Источники 
 D. R. Lide. CRC Handbook of Chemistry and Physics. 86th выпуск. Boca Raton (FL). CRC Press. 2005. allpages=2656. isbn=0-8493-0486-5
 Рипан Р., Четяну И. Неорганическая химия: Химия металлов. М., издательство «Мир», 1971. том 1. 561 с.
 Рабинович В. А., Хавин З. Я. Краткий химический справочник. — Л.: Химия, 1977. — С. 54.
Соединения бария
Б
Соединения бария по алфавиту